Пётр Ма́ркович Алешко́вский (род. 22 сентября 1957, Москва, СССР) — русский писатель, теле- и радиоведущий, журналист, историк, археолог.

Семья 
Дед — Герман Александрович Недошивин (1910—1983), искусствовед и теоретик искусства; бабушка — Наталья Юрьевна Недошивина (в девичестве Зограф; 1907—1984), искусствовед (ее дед — зоолог Николай Юрьевич Зограф, ее брат — театровед Николай Георгиевич Зограф).

Мать — археолог Наталья Германовна Недошивина, отец — археолог Марк Хаимович Алешковский (его брат — Юз Ефимович Алешковский).

Сын — фотограф Митя Алешковский; дочь — Анна Алешковская; тесть — историк Натан Эйдельман. Жена — преподаватель истории Тамара Эйдельман.

Биография 
В 1979 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по кафедре археологии.

На протяжении шести лет участвовал в работах по реставрации памятников Русского Севера: Великого Новгорода, а также Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Соловецкого монастырей.

С 2007 по 2008 год вёл еженедельную колонку в журнале «Русский репортёр». С 2008 года пишет очерки в тот же журнал. Ведёт программу «Азбука чтения» на радио «Культура». На Радио России (Москва) и телеканале «Культура» ведёт беседы с учёными в программе «Факультет ненужных вещей».

Произведения 
 1988 — «Как новгородцы на Югру ходили. Рассказ о новгородцах, отважных мореплавателях XII века».
 1995 — роман «Арлекин, или Жизнеописание».
 1995 — сборник «Голоса из хора».
 1997 — роман «Владимир Чигринцев».
 1999 — сборник «Седьмой чемоданчик».
 2002 — повесть «Чайки».
 2003 — «Рудл и Брудл».
 2006 — роман «Рыба. История одной миграции».
 2009 — роман «Институт сновидений».
 2010 — «От Москвы…»
 2010 — роман «Обратная сторона Луны».
 2011 — сборник «Жизнеописание хорька».
 2015 — роман «Крепость».
 2020 — роман «Секретики».

Признание 
 1994 — короткий список премии «Русский Букер» за сборник «Жизнеописание Хорька».
 1996 — короткий список премии «Русский Букер» за роман «Владимир Чигринцев».
 2006 — короткий список премии «Большая книга» за роман «Рыба».
 2016 — лауреат премии «Русский Букер» за роман «Крепость».

Примечания

Ссылки 
 .
 .

Выпускники исторического факультета МГУ
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей Москвы